Holik peut désigner :
 Bobby Holík (1971-), joueur tchèque de hockey sur glace, fils du suivant ;
 Jaroslav Holík (1942-2015), joueur tchèque de hockey sur glace, père du précédent et frère du suivant ;
 Jiří Holík (1944-), joueur tchèque de hockey sur glace, frère du précédent.